Бур-Сент-Андеоль:

 Бур-Сент-Андеоль — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш.
 Бур-Сент-Андеоль — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.